Danmarksturneringen i fodbold 1974 var den 47. sæson af Danmarksturneringen i fodbold, arrangeret af Dansk Boldspil-Union. I den bedste række, 1. division, spillede holdene om det 61. danske mesterskab i fodbold.

1. division blev vundet af Kjøbenhavns Boldklub, som dermed vandt Danmarksturneringen for 8. gang og DM i fodbold for 14. gang.

Resultater

1. division

2. division

3. division

Østkredsen

Vestkredsen

Finale 
Finalen om mesterskabet i 3. division blev afgjort som én kamp mellem de to kredsvindere, hvor Kastrup Boldklub vandt 2-1.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 DanskFodbold.com - Danmarksturneringen 1974, Slutstillingen
 haslund.info - Danmarksturneringen 1974 
 Foot.dk - Topscorere
 Fodboldfyn.dk - Dansk fodbold 1974 

Sæsoner i Danmarksturneringen i fodbold
Fodbold i 1974